Een Sint-Antoniuskapel is een kapel gewijd aan Antonius van Padua, Antonius van Egypte of Antonius van Weert.

België
 Kapel Sint-Antonius van Padua (Aalst)
 Sint-Antoniuskapel (Amel)
 Sint-Antoniuskapel (Brustem), Brustem
 Sint-Antoniuskapel (Kozen), Kozen
 Sint-Antoniuskapel (Langerbrugge), Langerbrugge
 Sint-Antoniuskapel (Leuven), Leuven
 Sint-Antoniuskapel (Rodendries), Rodendries gemeente Waasmunster
 Sint-Antoniuskapel (Sint-Maria-Oudenhove)
 Sint-Antoniuskapel (Strijpen), Strijpen
 Sint-Antoniuskapel (Tielt), Tielt
 Sint-Antoniuskapel (Zalfen), Zalfen bij Oostmalle

Duitsland
 Sint-Antoniuskapel (Hitdorf)
 Antoniuskapel (Mühlhausen), kapel in de Duitse deelstaat Thüringen

Italië
 Santuario del Noce, Camposampiero. Kapel van Antonius van Padua bijgenaamd het Heiligdom van de Notenboom.

Nederland

Gelderland
 Antoniuskapel (Doesburg), kerk in Doesburg
 Sint Antoniuskapel (Huissen), Huissen
 Antoniuskapel (Sinderen), Sinderen

Nederlands Limburg
 Sint-Antoniuskapel (Altweert), Altweert
 Sint-Antoniuskapel (Baarlo), Baarlo
 Sint-Antoniuskapel (Beesel), Beesel
 Sint-Antoniuskapel (Eckelrade), Eckelrade
 Sint-Antoniuskapel (Geulle aan de Maas), Geulle
 Sint-Antoniuskapel (Haler), Haler
 Sint-Antoniuskapel (Heerlen), Heerlen
 Sint-Antoniuskapel (Heythuysen), Heythuysen
 Sint-Antoniuskapel (Koningslust), Koningslust
 Sint-Antoniuskapel (Kronenberg), Kronenberg
 Sint-Antoniuskapel (Lomm), Lomm
 Sint-Antoniuskapel (Maasbree), Maasbree
 Sint-Antoniuskapel (Maastricht), Maastricht-Centrum
 Sint-Antoniuskapel (Meijel), Meijel
 Sint-Antoniuskapel (Montfort), Montfort
 Sint-Antoniuskapel (Nederweert), Nederweert
 Sint-Antoniuskapel (Neer), Neer
 Sint-Antoniuskapel (Neeritter), Neeritter
 Sint-Antoniuskapel (Panheel), Panheel
 Sint-Antoniuskapel (Pey), Pey
 Sint-Antoniuskapel (Reuver), Reuver
 Sint-Antoniuskapel (Roggel), Roggel
 Sint-Antoniuskapel (Roosteren), Roosteren
 Sint-Antoniuskapel (Sevenum), Sevenum
 Sint-Antoniuskapel (Slavante), Sint Pieter, Maastricht
 Sint-Antoniuskapel (Slek), Slek
 Sint-Antoniuskapel (Thorn), Thorn
 Sint-Antoniuskapel (Venray), Venray
 Sint-Antonius-Abtkapel (Ven-Zelderheide), Ven-Zelderheide
 Sint-Antoniuskapel (Wellerlooi), Wellerlooi
 Sint-Antoniuskapel (Wessem), Wessem

Noord-Brabant
 Sint-Antoniuskapel (Deurne), Deurne
 Sint-Rochuskapel (Deursen), ook wel Sint-Antoniuskapel, in Deursen
 Sint Antoniuskapel (Eeneind), Eeneind
 Sint-Antoniuskapel ('s-Hertogenbosch), 's-Hertogenbosch
 Sint-Antoniuskapel (Keldonk), Keldonk
 Sint-Antoniuskapel (Klein-Zundert), Klein-Zundert
 Sint-Anthonius Abtkapel (Oirschot), Straten, gemeente Oirschot
 Sint-Antoniuskapel (Veghel), Veghel
 Sint-Antonius-Abtkapel (Wijbosch), Wijbosch

Verenigde Staten
 Saint Anthony's Chapel (Pittsburgh), Pittsburgh, Pennsylvania

Zie ook
 Sint-Antoniuskerk
 Antonius Abtkerk

Antoniuskapel